Marser kan syfta på:

Marser (germaner) – en germanstam på gränsen till Gallien under romerska rikets tid
Marser (italiker) – ett folkslag under romerska rikets tid i nuvarande Italien